Dieser Artikel behandelt die australische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019 in Frankreich. Australien nahm zum siebten Mal an der Endrunde teil. Im Achtelfinale scheiterten die Australierinnen im Elfmeterschießen an Ex-Weltmeister Norwegen.

Qualifikation 
Als Qualifikation zur WM-Endrunde für die asiatischen Mannschaften diente wie zuvor die Asienmeisterschaft, die 2018 in Jordanien ausgetragen wurde. Als Vizemeister der vorherigen Austragung war Australien automatisch qualifiziert.

Für die Meisterschaft nominierte Nationaltrainer Alen Stajcic 23 Spielerinnen, darunter 16 Spielerinnen, die schon zum Kader für die WM 2015 gehört hatten.

Die australische Mannschaft kam im ersten Spiel nur zu einem torlosen Remis gegen Südkorea. Dem folgte ein 8:0 gegen Vietnam und ein 1:1 im letzten Spiel gegen Titelverteidiger Japan. Damit stand Australien aufgrund der mehr erzielten Tore gegen Vietnam als Gruppensieger im Halbfinale und hatte sich für die WM-Endrunde qualifiziert. Gegner im Halbfinale war Thailand. Die Australierinnen gingen zwar bereits in der 17. Minute durch ein Eigentor einer thailändischen Abwehrspielerin in Führung, kassierten aber bereits drei Minuten später den Ausgleich und gerieten in der 63. Minute in Rückstand. Erst in der ersten Minute der Nachspielzeit gelang Alanna Kennedy in Überzahl – eine Thailänderin hatte in der 72. Minute die gelb-rote Karte erhalten – der Ausgleich. Nach einer torlosen Verlängerung kam es zum Elfmeterschießen, in dem zwar Emily van Egmond und Rekordtorschützin Lisa De Vanna verschossen, da aber auch drei Thailänderinnen nicht ins Tor trafen, gewann Australien das Elfmeterschießen mit 3:1. Im Finale kam es zur Neuauflage des Finales von 2014 gegen Japan und wie vier Jahre zuvor gewannen die Ostasiatinnen mit 1:0, wobei Elise Kellond-Knight in der 14. Minute einen Elfmeter nicht zur australischen Führung verwandeln konnte.

Im Turnier wurden 18 Spielerinnen eingesetzt, von denen aber nur Emily van Egmond, Alanna Kennedy Samantha Kerr, Chloe Logarzo und Kyah Simon alle fünf Spiele mitmachten.

Insgesamt erzielten die australischen Spielerinnen 10 Tore und profitierten zudem von einem Eigentor einer Thailänderin im Halbfinale. Die meisten Tore für die australische Mannschaft erzielten Samantha Kerr (3), Alanna Kennedy sowie Hayley Raso (je 2). Insgesamt trafen sechs australische Spielerinnen beim Turnier ins Tor.

Gruppenspiele 

|}

Halbfinale

Finale

Vorbereitung 
Ende Juli/Anfang August 2018 nahmen die Australierinnen als Titelverteidiger am Tournament of Nations in den USA teil, wo sie mit zwei Siegen gegen Brasilien (3:1) und Japan (2:0) sowie einem Remis gegen die USA (1:1) hinter den USA den zweiten Platz belegten. Anfang Oktober reisten die Australierinnen nach Europa, wo sie gegen WM-Gastgeber Frankreich mit 0:2 verloren und in England ein 1:1 erreichten. Im November 2018 empfingen sie WM-Neuling Chile, gegen den sie zuvor noch nie gespielt hatten, zu zwei Spielen. Nach einer 2:3-Niederlage im ersten Spiel gewannen sie das zweite Spiel mit 5:0. Am 19. Januar 2019 wurde Nationaltrainer Stajcic entlassen. Ende Februar/Anfang März 2019 veranstaltete  der australische Verband erstmals den Cup of Nations. Die Australierinnen sicherten sich mit Siegen gegen die WM-Teilnehmer Argentinien (3:0), Neuseeland (2:0) und Südkorea (4:1) den Titel. Am 5. April 2019 (4. April, Ortszeit) verloren die Australierinnen gegen die USA in Commerce City mit 3:5. Am 1. Juni verloren die Australierinnen in Eindhoven gegen Europameister Niederlande mit 0:3.

Kader 
Am 14. Mai wurde der Kader für die WM bekannt gegeben. Kyah Simon und Kyra Cooney-Cross werden in Frankreich als Standby dabei sein. Am 6. Juni wurde die verletzte Laura Alleway durch Karly Roestbakken ersetzt.

Auslosung 

Für die am 8. Dezember 2018 stattgefundene Auslosung der WM-Gruppen war Australien aufgrund der Platzierung in der FIFA-Weltrangliste vom 7. Dezember 2018 Topf 1 zugeteilt. Die Mannschaft konnte somit nicht auf Weltmeister USA, Deutschland oder Gastgeber Frankreich treffen. Aufgrund des Modus konnte sie zudem nicht auf eine der vier anderen Mannschaften des asiatischen Verbandes treffen. Australien wurde Gruppenkopf der Gruppe C. Zugelost wurden Brasilien, Italien und Jamaika.

Gegen Brasilien gab es bisher 18 Spiele mit neun Siegen, einem Remis (im Elfmeterschießen verloren) und acht Niederlagen. Die letzten vier Spiele konnte Australien alle gewinnen. Bei Weltmeisterschaften gab es bisher drei Spiele mit einem Sieg und zwei Niederlagen. Gegen Italien gab es bisher sieben Spiele mit zwei Siegen, zwei Remis (davon eins im Elfmeterschießen verloren) und drei Niederlagen, aber noch kein WM-Spiel. Jamaika war noch nie Gegner der Australierinnen.

Gruppenspiele

K.o.-Runde

Auszeichnungen 
 Chloe Logarzo: Spielerin des Spiels gegen Brasilien
 Sam Kerr: Spielerin des Spiels gegen Jamaika

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft der Frauen 2019
Australien
2019